Cause célèbre (fr. słynna sprawa) – wyrażenie używane dla określenia procesów sądowych, których przebieg śledzony był pilnie przez opinię publiczną.

Zbiór takich głośnych rozpraw sądowych nazywany jest pitawalem, od nazwiska francuskiego adwokata François Gayota de Pitavala, który w 1734 wydał swój wybór głośnych spraw pt. Causes célèbres et intéressantes.

Causes célèbres

Światowe causes célèbres 
 afera Dreyfusa
 małpi proces
 proces Jana Calasa
 proces Ludwika XVI
 proces Michaela Jacksona
 proces O.J. Simpsona
 proces pierwszej Egzekutywy Krajowej OUN
 Proces drugiej Egzekutywy Krajowej OUN
 proces stu dziewięćdziesięciu trzech
 proces Tatar-Utnik-Nowicki
 proces trzydziestu
 proces w Sarajewie
 proces załogi Bełżca
 proces załogi Buchenwaldu (US vs. Josias Prince Zu Waldeck i inni)
 proces załogi Buchenwaldu (US vs. Werner Alfred Berger i inni)
 proces załogi Dachau (US vs. Ernst Angerer i inni)
 proces załogi Dachau (US vs. Johann König i inni)
 proces załogi Dachau (US vs. Martin Gottfried Weiss i inni)
 proces załogi Dachau (US vs. Willi Fischer i inni)
 proces załogi Flossenbürga (US vs. Friedrich Becker i inni)
 proces załogi Mauthausen-Gusen przed Trybunałem w Klagenfurcie
 proces załogi Mauthausen-Gusen (US vs. Franz Kofler i inni)
 proces załogi Mauthausen-Gusen (US vs. Johann Altfuldisch i inni)
 proces załogi Mittelbau-Dora (US vs. Kurt Andrae i inni)
 proces załogi Mühldorf (US vs. Franz Auer i inni)
 proces załogi Natzweiler-Struthof
 proces załogi Sachsenhausen (1947)
 proces załogi Sachsenhausen (1970)
 procesy załogi Bergen-Belsen
 procesy załogi Dachau przed Trybunałem Wojskowym w Dachau
 procesy załogi Flossenbürga przed Trybunałem Wojskowym w Dachau
 procesy norymberskie
 proces lekarzy
 proces Milcha
 proces prawników
 Proces SS-WVHA
 Proces Flicka
 proces IG Farben
 proces dowódców na Bałkanach
 proces RuSHA
 proces Einsatzgruppen
 Proces Kruppa
 proces ministerstw
 proces wyższego dowództwa

Polskie causes célèbres 
 pierwszy proces oświęcimski
 drugi proces oświęcimski
 proces biskupa Kaczmarka
 proces brzeski
 proces generałów
 proces kiblowy
 proces księży kurii krakowskiej
 proces lubelskiego PAS
 proces łucki
 proces szesnastu
 proces warszawski 1339
 procesy załogi Auschwitz-Birkenau przed sądami polskimi
 sprawa Barbary Ubryk
 sprawa Czechowicza
 sprawa Gorgonowej
 sprawa Robineau
 afera Rywina
 sprawa taterników
 sprawa Tomasza Komendy

Zobacz też 
 afera
 skandal

Wymiar sprawiedliwości
Prawo w kulturze